Le mot vendu est employé dans plusieurs domaines avec une signification variable.

Commerce 
 Vente

Décision 
 Corruption en politique, santé, administration, décision de justice, attribution de contrat, etc.

Toponyme 
 La Vendue-Mignot, commune française de l'Aube